Джон Мармион (; умер до 7 мая 1322) — английский рыцарь, 1-й барон Мармион с 1313 года.

Джон Мармион принадлежал к старинному рыцарскому роду. Он был сыном Уильяма Мармиона и Лоретты Фицрой, внуком Ричарда Фицроя, 1-го барона Чилхема (бастарда короля Джона Безземельного). В 1313 году Джон был вызван королём Эдуардом II в парламент как лорд, и это событие считается началом истории баронии Мармион. Джон умер до 7 мая 1322 года, его наследником стал сын, носивший то же имя.

</center>

Примечания 

Бароны Англии XIV века